Thomas Jackson kan avse en av följande personer:

I Sverige
Thomas Jackson (psykiater), född 1953
 Thomas Jackson (filmare), född 1976
Thomas Jackson (basketspelare), född 1980

I utlandet

 Stonewall Jackson (1824–1863), konfedererad general i Amerikanska inbördeskriget
 Thomas A. Jackson (1879–1955), amerikansk kommunistledare
 Thomas B. Jackson (1797–1881), amerikansk politiker från New York
 Thomas Graham Jackson (1835–1924), arkitekt
 Sir Thomas Jackson (1841–1915), grundare av Hongkong and Shanghai Banking Corporation
 Thomas Jackson (fotbollsspelare) (1898-1975), engelsk målvakt
 Thomas Jackson (fackföreningsman) (Tom Jackson) (1925–2003), brittisk fackföreningsman
 Thomas Norman Jackson (1897–1918), brittisk soldat, mottagare av Viktoriakorset
 Thos. W. Jackson (1867–1934), författare
 T.J. Jackson (spelare i amerikansk fotboll) (född 1983), från Alabama